Aek Raso (Torgamba)
Aek Raso (Sorkam Barat)